

Cinema 
 Anime sporche (Walk on the Wild Side) – film del 1962 diretto da Edward Dmytryk

Letteratura 
 Passeggiata selvaggia (A Walk on the Wild Side) – romanzo di Nelson Algren del 1956

Musica 
 Walk on the Wild Side – singolo di Lou Reed del 1972, dall'album Transformer
 Walk on the Wild Side: The Best of Lou Reed – album di Lou Reed del 1977
 Walk on the Wild Side & Other Hits – album di Lou Reed del 1992